Madame de Brandebourg bezeichnet:

 ein Titel des Hauses Brandenburg, siehe Caterina di Balbiano als Witwe des Prinzen Karl Philipp von Brandenburg-Schwedt

Madame de Brandebourg steht für:
 s:Madame de Brandebourg, ein Roman von Georg Hiltl
 Madame de Brandebourg, ein Roman von Bernd von Guseck